IIC peut faire référence à :
 Apple IIc, une version de l'ordinateur personnel Apple II sortie en 1984 ;
 I2C pour , un bus de données électronique développé par Philips ;
 Intersport International Corporation, le nom officiel de l'entreprise de distribution d'articles de sport Intersport ;
 , un organisme chargé promouvoir la langue et la culture italienne.